Ланкастер () — власна назва.

Історія 
 Герцог Ланкастерський — англійський титул.
 Граф Ланкастерський — англійський титул.

Особи 
 Ланкастери — англійський рід.

Інші 
 Алан Ланкастер — британський рок-музикант.
 Берт Ланкастер — американський актор.
 Джеймс Ланкастер — англійський корсар.
 Маршал Ланкастер — англійський актор.
 Томас Ланкастер — англійський герцог.

Топоніми

Ланкастер (Велика Британія) — місто.

Ланкастер (протока) — між островами Девон та Баффінова Земля.

Ланкастер (округ)
 Ланкастер — місто, штат Каліфорнія
 Ланкастер — місто, штат Канзас
 Ланкастер — місто, штат Кентуккі
 Ланкастер — місто, штат Массачусетс
 Ланкастер — місто, штат Міннесота
 Ланкастер — місто, штат Міссурі
 Ланкастер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ланкастер — місто, штат Нью-Йорк
 Ланкастер — місто, штат Огайо
 Ланкастер — місто, штат Пенсільванія
 Ланкастер — місто, штат Південна Кароліна
 Ланкастер — місто, штат Техас
 Ланкастер — місто, штат Вісконсин
 Ланкастер — селище, штат Нью-Йорк
 Ланкастер Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Ланкастер Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія
 Ланкастер — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Інше 
 «Avro Lancaster» — британський важкий чотиримоторний бомбардувальник часів Другої світової війни.

Англійські прізвища